Россохин — фамилия; имеет женскую форму Россохина.
 Россохин, Борис Гаврилович (1922—2005) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Россохин, Илларион Калинович (1717 — ок. 1770) — переводчик с китайского языка. См. также 
 Россохино